Hampel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Joseph Hampel (1710–1771), tysk hornist
 Desiderius Hampel (1895–1981), kroatisk SS-general
 Elise Hampel (1903-1943), tyska motståndskvinna i tredje riket
 Felicity Hampel (född 1955), australisk jurist
 Gunter Hampel (född 1937), tysk musiker
 Jarosław Hampel (född 1982), polsk motorcyklist
 József Hampel (1849–1913), ungersk arkeolog
 Olaf Hampel (född 1965), tysk bobåkare
 Oliver Hampel (född 1985), tysk fotbollsspelare
 Otto Hampel (1897-1943), tyska motståndsman i tredje riket

Efternamn